Burro Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burro Mountain (Apache County, Arizona)	
 Burro Mountain (Pima County, Arizona)	
 Burro Mountain (Yavapai County, Arizona)	
 Burro Mountain (Montezuma County, Colorado)	
 Burro Mountain (Rio Blanco County, Colorado, 2993 m)	
 Burro Mountain (Rio Blanco County, Colorado, 3098 m)	
 Burro Mountain (Rio Grande County, Colorado)	
 Burro Mountain (Kalifornien)	
 Burro Mountain (Nevada)	

Siehe auch:
 Burrow Mountain